Bronisławka (powiat puławski) – wieś w gminie Kurów, województwo lubelskie
 Bronisławka (powiat zamojski) – wieś w gminie Grabowiec, województwo lubelskie
 Bronisławka (powiat nowodworski) – wieś w gminie Pomiechówek, województwo mazowieckie
 Bronisławka (powiat żyrardowski) – wieś w gminie Mszczonów, województwo mazowieckie
 Bronisławka – osada w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sośnie
 Bronisławka – nieistniejąca współcześnie wieś, do 1945 w powiecie kostopolskim województwa wołyńskiego II Rzeczypospolitej